Dębowa Łąka (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Wąbrzeski
 Dębowa Łąka (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente